Carl Paul Caspari (1814-1894) – storico, saggista e docente norvegese
 Édouard Caspari (1840-1918) – astronomo e ingegnere navale francese
 Theodor Caspari (1853-1948) – poeta e critico letterario norvegese